61-й чемпіонат України з шахів, що проходив у Сімферополі з 13 по 31 жовтня 1992 року.

Загальна інформація 

У турнірі за коловою системою взяли участь 15 шахістів, серед яких семеро міжнародних майстрів, троє майстрів спорту та п'ятеро кандидатів у майстри. Середній рейтинг турніру склав 2325 очка, що відповідало 4-й категорії ФІДЕ. П'ятеро переможців отримували право зіграти в зональному турнірі першості світу.

Набравши 10 очок (+7-1=6) звання чемпіона країни здобув кандидат у майстри спорту Владислав Боровиков з Дніпропетровська. Другим став майстер Геннадій Гінсбург (Алчевськ) — 9½ очок. Третє — п'яте місце (по 8½ очок) і путівки до зонального турніру здобули одесит Михайло Голубєв, львів'янин Андрій Максименко та Юрій Круппа з Києва (саме в такому порядку вони розташувалися за додатковими показниками).

Норму бала міжнародного майстра виконали В.Боровиков та Г.Гінсбург. А наймолодшому учаснику 15-річному Сергію Овсієвичу підкорився норматив майстра ФІДЕ.

Із 105 партій результативно закінчилися 63: білі виграли 42, чорні вдвічі менше. Внічию завершилися 42 партії.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Деякі партії чемпіонату

Література 
 «Спортивна газета» № 26-27 від 2 березня 1993 року, стор.10
 Фото таблиці турніру в блозі його учасника Михайла Голубєва

1992 у шахах
1992 в українському спорті
Жовтень 1992
Чемпіонати України із шахів